

Codici 
 ORS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Orpheus Is. Resort Waterport (Australia)

Geografia 
 Ors – comune francese nella regione dell'Alta Francia